Abdelkader Benali, een Marokkaans-Nederlands schrijver
 Ahmed Benali, een Libisch voetballer
 Ghalia Benali, een Turks zangeres